EBD steht als Abkürzung für:

 Erwin Bonn Duisburg,  Markenname für Haushaltsgroßgeräte, siehe EFS Hausgeräte
 Eisenbahnbetriebsfeld Darmstadt, Einrichtung zu Forschung und Lehre von Abläufen im Eisenbahnbetrieb, siehe Modelleisenbahn #Eisenbahnbetriebsfelder
 Electronic Brakeforce Distribution, System zur Stabilisierung von Kraftfahrzeugen, siehe Elektronische Bremskraftverteilung
 Emergency Brake Deceleration, siehe ETCS-Bremskurven #EBD
 Epidermolysis bullosa dystrophica, seltene Hautkrankheit
 Europäische Bewegung Deutschland, überparteilicher Zusammenschluss von Interessengruppen im Bereich Europapolitik
 EBD, IATA-Code des Verkehrsflughafens der Stadt al-Ubayyid im Sudan, siehe Flughafen al-Ubayyid
 Einbanddatenbank
 Environmental Burden of Disease, umweltbedingte Krankheitslast

ebd. steht als Abkürzung für:
 ebenda (auch ebendort) 

Abkürzung